Уругвай (Uruguay) может означать:

 Уругвай — государство в юго-восточной части Южной Америки.
 Уругвай — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос. Административный центр — Консепсьон-дель-Уругвай.
 Уругвай — река в Южной Америке.
 Уругвай — станция Миланского метрополитена.
 (10072) Уругвай — типичный астероид главного пояса, который был открыт 3 апреля 1989 года.